Курча́тов — остановочный пункт однопутной тепловозной линии Курск — Льгов. Находится на двухпутном перегоне Дьяконово — Лукашевка. Остановочный пункт расположен в городе Курчатов Курской области в 49 км от Курска, относится к Орловско-Курскому региону Московской железной дороги. Ранее остановочный пункт носил название «426 км». На ОП Курчатов останавливаются как пригородные поезда, так и поезда дальнего следования. Имеются 2 боковые низкие платформы. Железнодорожные кассы находятся в здании автостанции, примыкающем к первой платформе. В 2007 году было принято решение о постройке нового совмещенного авто- и железнодорожного вокзала . По состоянию на 2018 год здание вокзала достроено

Пригородное сообщение 
Пригородное сообщение осуществляется по направлениям:
 Курск — Льгов — Глушково

Поезда дальнего следования 
На остановочном пункте Курчатов делают остановку поезда дальнего следования:

Фотографии

Ссылки 
 Расписание поездов дальнего следования
 Расписание пригородных поездов

Примечания 

Остановочные пункты Орловско-Курского региона Московской железной дороги
Курчатов (Россия)